XXV — двенадцатый студийный альбом немецкой группы Oomph!, выпущенный 31 июля 2015 года.

Список композиций

Синглы 
 «Alles aus Liebe» (17 июля 2015)

Клипы 
 «Alles aus Liebe» (31 июля 2015)

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Oomph!
Альбомы индастриал-метала
Альбомы на немецком языке